Білошицький — українське прізвище.

 Білошицький Анатолій Васильович — український композитор, диригент.
 Білошицький Дмитро Васильович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білошицький Микола — військовий, повстанець, поручник Армії УНР.
 Білошицький Павло Васильович (* 1937) — український альпініст, доктор медичних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Українські прізвища